Asha (Nokia) — серия телефонов Nokia, впервые представленная в 2011 году. Asha в переводе с Хинди означает Надежда. Длилась эта линейка 3 года. Телефоны этой линейки позиционируются как бюджетные телефоны с функциональностью смартфона. Все телефоны этой серии работают под управлением S40. В линейке представлены телефоны как с традиционной цифровой клавиатурой, так и с QWERTY и без клавиш.Смартфоны из серии Asha: Nokia Asha 230, Nokia Asha 501, Nokia Asha 500, Nokia Asha 502,Nokia Asha 503, работают на платформе Asha.

Список телефонов представленных в линейке

Примечания

Комментарии 

Мобильные устройства по алфавиту